Fransk Francken kan syfta på:

 Frans Francken (1542-1616), en flamländsk konstnär
 Frans Francken (1581-1642), en flamländsk konstnär, den föregåendes son
 Frans Francken (1607-1667), en flamländsk konstnär, den föregåendes son (även kallad "Rubenske Frans")